Malvorlage meint

 Strichzeichnung zum Ausmalen für Kinder, siehe Malbuch
 Malvorlage (Porzellanmalerei)